Peugeot 308 steht für folgende Automobilmodelle:

 Peugeot 308 I, 2007 bis 2013
 Peugeot 308 II, 2013 bis 2021
 Peugeot 308 III, seit 2021